Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 2–6, 6–3, 6–3. Для Еверт це була 18-та і остання перемога на турнірах Великого шолома, 7-ма на Відкритому чемпіонаті Франції, що є рекордом серед жінок станом на 2018 рік. Еверт виграла один з турнірів Великого шолома 13-й рік підряд, що є рекордом за Відкриту еру.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1986 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1986 у тенісі
1986 у французькому спорті
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1986